BCD 2421 – sistema di codifica
 2421 Nininger – asteroide
 HD 2421 – stella bianca